Die Abkürzung AWGN steht für:
 Amtliches Digitales Wasserwirtschaftliches Gewässernetz, ein Verzeichnis der Fließgewässer in Baden-Württemberg
 additive white Gaussian noise, englisch für additives weißes gaußsches Rauschen

AWGN